Зоряний пил (астрофізика)
 Зоряний пил (фільм)
 Зоряний пил (роман)